Por Steinhausen pode estar à procura de:
 Steinhausen - um município no distrito de Biberach, estado de Baden-Württemberg, na Alemanha;
 Steinhausen - uma comuna no cantão Zug, na Suíça.

Desambiguação